Хояха  — название рек в Ямало-Ненецком автономном округе России.

 Хояха (приток Малхойяхи)
 Хояха (приток Томчаруяхи)
 Хояха (приток Хадуттэ)
 Хояха (приток Щучьей)
 Хояха (приток Ярудея)
 Хояха (приток Большого Ярудея)